Colledge ist der Familienname folgender Personen:

 Cecilia Colledge (1920–2008), britische Eiskunstläuferin
 Daryn Colledge (* 1982), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Malcom A. R. Colledge (* 1939), britischer Historiker
 Ray Colledge (1922–2014), britischer Bergsteiger
 Thomas Richardson Colledge (1796–1879), schottischer Chirurg und Missionar